Menschenfeind steht für:

 allgemein einen Misanthropen, siehe Misanthropie

Werke:
 Menschenfeind (Film), Spielfilm von Gaspar Noé
 Menschenfeind (Album), Kollaborationsalbum der deutschen Rapper JAW und Hollywood Hank
 Der Menschenfeind, Drama, Molière
 Der versöhnte Menschenfeind, unvollendetes Trauerspiel, Friedrich Schiller
 Der Alpenkönig und der Menschenfeind, Drama, Ferdinand Raimund
 Timon oder Der Menschenfeind, Satire, Lukian

Siehe auch